I Campionati del mondo di triathlon long distance del 1998 (V edizione) si sono tenuti sull'isola di Sado, Giappone in data 5 settembre 1998.

Tra gli uomini ha vinto per la seconda volta consecutiva il belga Luc Van Lierde, mentre la gara femminile è andata all'australiana Rina Hill.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Note

Voci correlate 
Campionati mondiali di triathlon
Campionati del mondo di triathlon del 1998
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 1998
Triathlon ai Goodwill Games
Triathlon ai IV Goodwill Games

Campionati mondiali di triathlon long distance
Triathlon nel 1998